Az 1979-es wimbledoni teniszbajnokság női versenyét a cseh Martina Navratilova nyerte az amerikai Chris Evert előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Martina Navratilova (Bajnok)
  Chris Evert (Döntős)
  Evonne Goolagong Cawley (Elődöntős)
  Tracy Austin (Elődöntős)
  Virginia Wade (Negyeddöntős)
  Dianne Fromholtz Balestrat (Negyeddöntős)
  Billie Jean King (Negyeddöntős)
  Wendy Turnbull (Negyeddöntős)

  Kerry Melville Reid (Negyedik kör)
  Virginia Ruzici (Negyedik kör)
  Greer Stevens (Negyedik kör)
  Sue Barker (Első kör)
  Regina Marsikova (Harmadik kör)
  Kathy Jordan (Negyedik kör)
  Betty Stöve (Negyedik kör)
  Pam Shriver (Második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények a ITFtennis.com honlapon 

1979 a teniszben